Іван (Януш) Юрійович Гольшанський-Дубровицький ( березень/квітень 1549) — князь роду Гольшанських, урядник ВКЛ.

Життєпис 
Син князя Юрія Івановича Гольшанського-Дубровицького та його першої дружини княжни Юліани Ярославовичівни.

У джерелах згаданий у 1528—1549 роках. 1530 року брав участь у виправі проти татар, які були розбиті в урочищі Полузорі. 1531 року від короля отримав у державлення Горвольське староство, через 10 років був змушений його зректись на користь королеви Бони. 1541 року був призначений стольником ВКЛ, взяв командування над залогами прикордонних замків Брацлава, Вінниці. Знайомство з впливовими родами, одруження з донькою віленського воєводи Миколи Радзивілла «amor Poloniae» сприяли тому, що отримав  посаду — Воєвода_Київський. Обов'язки виконував радше номінально завдяки молодшому брату Володимиру Юрійовичу Дубровицькому. 1544 року став троцьким воєводою; незважаючи на можливості посади, не відігравав значної ролі в політичному житті. 1547 року згаданий як могильовський староста.

Був одружений з княжною Єлизаветою (Анною) Радзивілл, дітей не мав.

Примітки

Джерела 
 Jasnowski Józef. Dubrowiecki-Holszański Janusz (†1549) // Polski Słownik Biograficzny. — Kraków : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1939—1946. — t. V. — S. 439. reprint

Посилання 
 КНЯЗІ Гольшанські .

Іван Юрійович
Стольники великі литовські
Воєводи київські
Воєводи троцькі
Могильовські старости